Stam kan avse:

 Stam – äldre benämning på naturfolks etniska tillhörighet, se: 
Naturfolk – ett nära beroende till naturen och som typiskt sett saknar egna statsbildningar
Stam (samhällsvetenskap) – en social formgruppering som existerar före övergången till stat
Klan – en social grupp, oftast definierad genom släktskap
 Stam – systematisk grupp inom djurriket, se fylum (biologi)
 Ordstam – inom språk en samling fonem som tillsammans med prefix eller suffix kan bilda ord.
 Stam (heraldik) – inom heraldiken område i vapensköldens nedre del med horisontell överkant.
 Stam (botanik) – den vertikala delen av ett träd, på vilken grenarna växer ut.